Сандомирский:

 Мужская фамилия
 Сандомирский, Марк Евгениевич (род. 1963) — российский психолог.
 Сандомирский, Юрий Израилевич (около 1870—1927) — русский прозаик, журналист, издатель.

 Прочее
 Сандомирский плацдарм — оперативный плацдарм советских войск на левом берегу реки Висла в районе города Сандомир.
 Сандомирский повят — повят (район) в Польше, входит в Свентокшиское воеводство.

См. также 
 Сандомерский